Платанос - топоним

Аргентина 
 Платанос (Буэнос-Айрес) - город в провинции Буэнос-Айрес

Греция 
 Платанос (Агринион) — деревня в общине (диме) Агринион в периферийной единице Этолия и Акарнания в периферии Западная Греция.
 Платанос (Апокоронас) — деревня на Крите, в общине Апокоронас.
 Платанос (Аркадия) — деревня в общине (диме) Вория-Кинурия в периферийной единице Аркадия в периферии Пелопоннес.
 Платанос (Вати) — деревня на Самосе.
 Платанос (Дитики-Мани) — деревня в общине (диме) Дитики-Мани в периферийной единице Месиния в периферии Пелопоннес.
 Платанос (Еорьос-Карайскакис) — деревня в общине (диме) Еорьос-Карайскакис в периферийной единице Арта в периферии Эпир.
 Платанос (Иматия) — деревня в общине (диме) Александрия в периферийной единице Иматия в периферии Центральная Македония.
 Платанос (Ираклион) — деревня на Крите, в общине Гортина.
 Платанос (Канданос-Селино) — деревня на Крите, в общине Канданос-Селино.
 Платанос (Карловасион) — деревня на Самосе.
 Платанос (Кендрика-Дзумерка) — деревня в общине (диме) Кендрика-Дзумерка в периферийной единице Арта в периферии Эпир.
 Платанос (Кисамос) — деревня на Крите, в общине Кисамос.
 Платанос (Лакония) — деревня в общине (диме) Анатолики-Мани в периферийной единице Лакония в периферии Пелопоннес.
 Платанос (Лариса) — деревня в общине (диме) Фильяте в периферийной единице Теспротия в периферии Эпир.
 Платанос (Магнисия) — деревня в общине (диме) Алмирос в периферийной единице Магнисия в периферии Фессалия.
 Платанос (Нафпактия) — деревня в общине (диме) Нафпактия в периферийной единице Этолия и Акарнания в периферии Западная Греция.
 Платанос (Пакси) — деревня на Пакси.
 Платанос (Паракамбилия) — деревня в общине (диме) Агринион в периферийной единице Этолия и Акарнания в периферии Западная Греция.
 Платанос (Пилос-Нестор) — деревня в общине (диме) Пилос-Нестор в периферийной единице Месиния в периферии Пелопоннес.
 Платанос (Ретимни) — деревня на Крите, в общине Амарион.
 Платанос (Теспротия) — деревня в общине (диме) Фильяте в периферийной единице Теспротия в периферии Эпир.
 Платанос (Трикала) — деревня в общине (диме) Трикала в периферийной единице Трикала в периферии Фессалия.
 Платанос (Фаре) — деревня в общине (диме) Эримантос в периферийной единице Ахея в периферии Западная Греция.
 Платанос (Фарсала) — деревня в общине (диме) Фарсала в периферийной единице Лариса в периферии Фессалия.
 Платанос (Фтиотида) — деревня в общине (диме) Макракоми в периферийной единице Фтиотида в периферии Центральная Греция.
 Платанос (Эвритания) — деревня в общине (диме) Карпенисион в периферийной единице Эвритания в периферии Центральная Греция.
 Платанос (Эйялия) — деревня в общине (диме) Эйялия в периферийной единице Ахея в периферии Западная Греция.
 Платанос (Элида) — деревня в общине (диме) Архея-Олимбия в периферийной единице Элида в периферии Западная Греция.
 Платанос (Янина) — деревня в общине (диме) Янина в периферийной единице Янина в периферии Эпир.

Мексика 
 Платанос (Чьяпас) — деревня в муниципалитете Эль-Боске, штат Чьяпас.